Белотић може бити једно од села у Србији:

 Белотић (Богатић), село у општини Богатић у Мачванском округу,
 Белотић (Владимирци), село у општини Владимирци у Мачванском округу или
 Белотић (Осечина), село у општини Осечина у Колубарском округу.